Camisole (franska camisole "undertröja", "linne" av latin camisia och orientaliska kami "skjorta"), även kamisol, är ett ärmlöst midjekort underplagg för kvinnor, som liknar ett linne. Camisolen kan vara tillverkad av till exempel satin, chiffong, nylon, siden eller bomull. Camisolen är i regel kortare än nattplagget chemise.

Bilder

Källor

Externa länkar

Damunderkläder